Список музеев Дерби:

Дерби